Jméno a příjmení Jaroslav Matějka má více nositelů:

 Jaroslav Matějka (1927–2010) – český spisovatel, scenárista, publicista, filmař, historik a pracovník Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ
 Jaroslav Matějka (herec) (* 1978) – český divadelní herec
 Jaroslav Matějka (poslanec) (* 1940) – český politik